"Recoleta", originário da "Ordem dos Agostinianos Recoletos", pode ser:

 Recoleta, bairro argentino
 Recoleta (Assunção), bairro paraguaio
 Recoleta (Chile), comuna chilena da Região Metropolitana de Santiago
 Cemitério da Recoleta, cemitério argentino

Desambiguações de topônimos